Анто́н Григо́рьев:
 Григорьев, Антон Алексеевич (1926—2001) — оперный певец, солист Большого театра
 Григорьев, Антон Владимирович (род. 1985) — российский футболист